Gorgona hace referencia a varios artículos:

Mitología griega
Gorgona,  deidad protectora;

Lugares
 Isla Gorgona, en el océano Pacífico colombiano;
 Isla Gorgona (Italia), en el archipiélago Toscano;
 Nueva Gorgona, localidad de Panamá;

Además
 Las gorgonas, grupo musical mexicano.